Een politiedistrict is bij Nederlandse politie de eenheid die gevormd wordt uit een aantal wijkteams. Een aantal districten vormt een regiokorps. Bij de meeste districten heeft de districtschef de rang van commissaris.

Politie in Nederland